As veias intercostais anteriores são veias do tórax.

Veias